A Java vagy Jáva a következőket jelentheti:

 Informatika

 Java, programozási nyelv, melyet a Jáva szigeti kávéról neveztek el
 Java virtuális gép, a programozási nyelv futási környezete
 JavaScript, programozási nyelv, melyet főként weboldalakon használnak (nem azonos az előbbivel)

 Földrajz
 Jáva, Indonézia legfőbb szigete
 jávaiak, Indonézia legnagyobb népcsoportja
 Jávai nyelv
 Java, a Grúz Köztársaság egyik tartománya
 Amerikai Egyesült Államok:
 Java, település Alabama államban
 Java, település Dél-Dakota államban
 Java, település Montana államban
 Java, település New York államban
 Java, település Ohio államban
 Java, település Virginia államban

 egyéb
 Java, társasjáték
 Jáva, magyar építőjáték
 Java, csirkefajta
 Dzsavák (gyakran Javák vagy Jawák, angolul: Jawa), kitalált faj a Csillagok Háborúja univerzumában